COK est un code qui peut faire référence à :
 Îles Cook
 selon la liste des codes pays du CIO ;
 selon la norme ISO 3166-1 (liste des codes pays) ;
 Aéroport international de Cochin, en Inde, selon la liste des codes AITA des aéroports.

Cok peut aussi désigner :
 Cocaïne, de la drogue

Voir aussi